Selinum membranaceum är en flockblommig växtart som beskrevs av Dominique Villars. Selinum membranaceum ingår i släktet krusfrön, och familjen flockblommiga växter. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Krusfrön
membranaceum